Bosznia-Hercegovina
Podbrđe falu Kotor Varoš községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Podbrđe falu Popovača községben, Sziszek-Monoszló megyében